Asplanchnopus är ett släkte av hjuldjur. Asplanchnopus ingår i familjen Asplanchnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Asplanchnopus